Laplanche peut désigner :

Patronyme 
 Claude Joseph de Laplanche-Morthières (1772-1806), général de brigade française ;
 François Laplanche, (1928-2009), historien de la pensée religieuse en France ;
 Jacques Léonard Laplanche (1755-1817), un personnage de la Révolution française ;
 Jean Laplanche (1924-2012), un psychanalyste ;
 Jeanne Laplanche, (1816-1894), photographe  française ;
 Jean-Baptiste Antoine Laplanche (1757-1832), général de brigade français ;
 Pierre Laplanche (1803-1880), peintre français;
 Réjean Laplanche, un animateur de télévision québécois ;
 Renaud Laplanche (né en 1970), entrepreneur français-américain
 Christian Laplanche, avocat français

Homonymie de patronyme